Валентина Иосифовна Никитина (11 августа 1895, Ставрополь — 11 августа 1975, Калуга) — театральная актриса, народная артистка РСФСР (1956).

Биография
Родилась в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе, там же в 1916 году впервые вышла на сцену. В 1920—1923 годы служила в драмтеатре Ростова-на-Дону, с 1923 года — в передвижном театре «Шахтёрка Донбасса». Потом играла в театрах Херсона, Харькова, Армавира, Дербента, Махачкалы и Горького. В сентябре 1934 году приехала в Калугу и поступила в Калужский драматический театр им. А. В. Луначарского.

Начиная с 1940-х годов играла в Калужском драмтеатре характерные (в том числе острохарактерные) роли пожилых женщин в произведениях русской классики и советской драматургии. Во время Великой Отечественной войны — в эвакуации, политработник и организатор кружка художественной самодеятельности в Тобольске.

Умерла 11 августа 1975 года в Калуге. Похоронена на местном Пятницком кладбище.

Главные театральные работы 
 Екатерина Ивановна («Мать своих детей» Афиногенова),
 Клавдия Петровна («Ленинградский проспект» Штока),
 Ксения («Егор Булычёв и другие»),
 Анфуса («Волки и овцы» Овстровского),
 Матрёна («Власть тьмы»),
 Галчиха («Без вины виноватые»),
 Домна Пантелевна («Таланты и поклонники»),
 Марья («Любовь Яровая»),
 Квашня («На дне»).

Награды и звания

 Заслуженная артистка РСФСР (1950).
 Народная артистка РСФСР (1956). 
 Награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
 Почётный гражданин Калуги (1967). 

В 1977 году в Калуге именем Валентины Никитиной названа улица.

Примечания

Ссылки
 
 
 Живая память чёрно-белых снимков

Народные артисты РСФСР
Актёры Калужской области
Актёры и актрисы театров России
Почётные граждане Калуги
Похороненные на Пятницком кладбище (Калуга)